Haaxman ist der Familienname folgender Personen:

 Pieter Alardus Haaxman (1814–1887), niederländischer Genre- und Porträtmaler sowie Kunstpädagoge
 Pieter Haaxman (1854–1937), niederländischer Genre- und Porträtmaler